Наумцево — название населённых пунктов в России:

 Наумцево — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Наумцево — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Наумцево — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.